Ez a szócikk tartalmazza a 2021-es US Open (tenisz) női egyes mérkőzéseinek eredményeit.

A címvédő a japán Ószaka Naomi volt, aki azonban a harmadik körben vereséget szenvedett Leylah Fernandeztől. A tornán húzódás miatt nem vett részt a hatszoros US Open bajnok Serena Williams.

A döntőbe meglepetésre a kvalifikációból induló tizenéves brit Emma Raducanu, és a szintén húsz év alatti Leylah Fernandez jutott. Raducanu a Grand Slam-tornák történetében az open erában az első, aki a kvalifikációból indulva a döntőbe jutott. A US Openen ilyen fiatalon 1999-ben az akkor 17 éves Serena Williams és a 19 éves Martina Hingis játszott döntőt.

A győzelmet a brit Emma Raducanu szerezte meg, miután a döntőben 6–4, 6–3 arányban legyőzte a kanadai Leylah Fernandezt. Ezzel Raducanu a tenisz történetében az első, aki a kvalifikációból indulva megnyert egy Grand Slam-tornát. A US Openen 1968 óta az első brit teniszező, aki megszerezte a győzelmet, és a brit tenisz számára 1977 után nyert 2021-ben ismét Grand Slam-tornát. Marija Sarapova 2004-es wimbledoni győzelme óta a legfiatalabb teniszező, aki Grand Slam-tornát nyert.

Négy magyar indulhatott a selejtezőben, közülük azonban csak Gálfi Dalma számára sikerült a feljutás, aki élete első Grand Slam-főtábláján az 1. körben búcsúzott a tornától.

Kiemelések

Selejtező

A selejtezőből a főtáblára feljutottak:

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források 
Sorsolási tábla és eredmények

N1